Кејсвил има више значења:
 Кејсвил (Јута)
 Кејсвил (Мичиген)